Die USS Iwo Jima (CV-46) war ein geplanter, aber nie fertiggestellter Flugzeugträger der Essex-Klasse der United States Navy. Der Name leitet sich von der Insel Iwojima vor Japan ab, auf der im Zweiten Weltkrieg die Schlacht um Iwojima stattfand.

Geschichte 
Der Flugzeugträger wurde als Crown Point im Januar 1945 bei Newport News Shipbuilding in Newport News, Virginia auf Kiel gelegt. Während der Bauarbeiten erfolgte zu Ehren der an der Schlacht um Iwojima beteiligten Soldaten die Umbenennung in USS Iwo Jima. Der Bau des Schiffs wurde mit dem sich abzeichnenden Ende des Zweiten Weltkriegs am 12. August 1945 eingestellt. Der unvollendete Rumpf des Trägers wurde auf der Helling der Werft in den folgenden Monaten vollständig abgebrochen und verschrottet.

Einzelnachweise

Weblinks 
Bild der unfertigen Iwo Jima 

Essex-Klasse
Newport News Shipbuilding
Unvollendetes Werk
Gedenken an den Zweiten Weltkrieg